Belize wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1962 roku na igrzyskach w Perth jako Honduras Brytyjski. Pod swoją aktualną nazwą startuje od igrzysk w Edynburgu w 1978 roku.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 

!